Der Stolperstein von Ellwangen (Jagst) ist dem Kunst- und Kirchenmaler Max Reeb gewidmet. Stolpersteine werden vom Kölner Künstler Gunter Demnig in weiten Teilen Europas verlegt. Sie erinnern an das Schicksal der Menschen, die von den Nationalsozialisten ermordet, deportiert, vertrieben oder in den Suizid getrieben wurden und liegen im Regelfall vor dem letzten selbstgewählten Wohnsitz des Opfers.

Der bislang einzige Stolperstein in Ellwangen (Jagst) wurde am 10. Juli 2020 vom Künstler persönlich verlegt.

Stolperstein

Weblinks 
 Chronik der Stolpersteinverlegungen auf der Website des Projekts von Gunter Demnig

Ellwangen (Jagst)
Ellwangen (Jagst)